Zamach na Bolesława Bieruta (1951)
 Zamach na Bolesława Bieruta (1952)
 Zamach na Bolesława Bieruta (1953)